«Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе» () — советский двухсерийный телевизионный фильм, снятый режиссёрами Владимиром Иовицэ и Николаем Есинеску на студии «Молдова-фильм» в 1977 году. Премьерный показ по Первой программе ЦТ состоялся 24—25 июня 1978 года .

Сюжет 
Фильм снят по мотивам молдавского и румынского фольклора о народном герое Фэт-Фрумосе. В селе рождается мальчик, который растёт не по дням, а по часам. Это богатырь Фэт-Фрумос. Смелый, справедливый, сильный физически и духовно, Фэт-Фрумос всегда придёт на помощь.
Многое придется ему пережить в царстве злодея дракона Лаура-Балаура, прежде чем добро победит зло…

В ролях 

 Владимир Антоник — Фэт-Фрумос, храбрый богатырь, «золотые волосы»
 Констанца Тырцэу — мать Фэт-Фрумоса
 Броне Мария Брашките — Иляна Косынзяна, невеста Фэт-Фрумоса (роль озвучила Наталья Гурзо)
 Ион Унгуряну — дракон Лаур-Балаур (роль озвучил Юрий Яковлев)
 Евгения Тудорашку — мать Лаура-Балаура (роль озвучила Антонина Кончакова)
 Пётр Баракчи — брат Иляны
 Василе Зубку-Кодряну — брат Иляны
 Виталий Поклитару — брат Иляны
 Михай Курагэу — серый чёрт
 Ион Аракелу — рыжий чёрт
 Серджиу Финити — чёрный чёрт
 Инесе Янсоне — фея
 Н. Базанова — фея
 В. Ходакова — фея
 Леонид Филаткин — сын Лаура-Балаура
 Владимир Шакало — сын Лаура-Балаура
 Геннадий Четвериков — сын Лаура-Балаура
 Михаил Волонтир — Птицелов
 Виктор Чутак — Морозище
 Думитру Карачобану — эпизод
 Ион Горя — эпизод
 Василе Тэбырцэ — эпизод
 Нинела Каранфил — эпизод
 Е. Салис-Николаева — эпизод
 Валентина Гицак — эпизод (нет в титрах)
 С. Суконкин — ''эпизод (нет в титрах)
 Текст от автора читает Зиновий Гердт

Съёмочная группа 
 Сценарий — Владимир Иовицэ, Николай Есинеску
 Режиссёр-постановщик — Владимир Иовицэ
 Оператор-постановщик — Павел Балан
 Художник — Константин Балан
 Композитор — Евгений Дога
 Звукооператор — Андрей Буруянов
 Режиссёр — О. Пеков
 Оператор — В. Корнилов
 Художник по костюмам — Э. Семёнова
 Художник по гриму — Н. Пономаренко
 Художник-декоратор — В. Ротарь
 Монтаж — Н. Буруяновой
 Ассистенты
 Режиссёра — И. Корнилова, В. Чекир
 Оператора — М. Бытка, О. Матер
 Художника — Ю. Завадский
 Звукооператора — С. Козлов
 Помощник режиссёра — Г. Свиридова
 Редактор — В. Андон
 Музыкальный редактор — В. Логинов
 Дирижёр — М. Нерсесян
 Директор фильма — Ф. Латуринский

Примечания

Ссылки 
 «Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе»
 «Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе»

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы студии «Молдова-фильм»
Телефильмы-сказки СССР
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы на молдавском языке
Телевизионные премьеры 1978 года